U.S. National Championships 1933 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1933 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 2–10 września, natomiast kobiety w dniach 14–19 sierpnia.

Była to pięćdziesiąta trzecia edycja turnieju męskiego i czterdziesta siódma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1933 w tenisie ziemnym